Par analogie de forme avec le bicorne équipant les gendarmes de la Gendarmerie de Napoléon I, plusieurs éléments sont nommés chapeau de gendarme :
 un élément de menuiserie, charpente, ébénisterie, architecture : chapeau de gendarme (menuiserie) ;
 un sommet () des Alpes-de-Haute-Provence, en France : Chapeau de Gendarme (montagne).
 une colline (572 m) des Pyrénées-Atlantiques en France, dans la province basque de la Soule, près de Licq-Atherey : Chapeau de Gendarme (Soule)
 un plissement très marqué d'une trentaine de mètres de haut dans les lacets de la route conduisant à Septmoncel dans le Jura : Chapeau de Gendarme (Septmoncel).